

Смилець () — село в Пазарджицькій області. Входить до складу общини Стрелча.
 Смилець () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Сілістра.